

Biografia 
Dirige l'associazione PoEtika, che si occupa di ricerca sull'arte cinematografica. È inoltre insegnante e collabora con televisioni, radio e giornali.
Il suo film Kratki stiki è stato scelto per rappresentare la Slovenia ai Premi Oscar 2008 non rientrando però nella cinquina finalista della categoria.

Curiosità 

È figlio del noto geofisico e sismologo Janez K. Lapajne.

Filmografia

Regista e sceneggiatore 

 Nerorosso (Schwarzrot) - cortometraggio (1992)
 Il sorriso (Smehljaj) - cortometraggio (1996)
 Crepinjice - cortometraggio (1997)
 Selestenje (2002)
 Kratki stiki (2006)
 Bagaglio personale (Osebna prtljaga) (2009)
 Who's Afraid of the Big Black Wolf? - cortometraggio (2012)
 Dromedario (Dromedar) - cortometraggio (2019)

Sceneggiatore 

 Solzice, regia di Aiken Veronika Prosenc - cortometraggio (2004)
 Dvojina, regia di Nejc Gazvoda (2013)
 Class Enemy (Razredni sovraznik), regia di Rok Biček (2013)

Teatro

Regia 
 2006 - Neil LaBute: Bash: Latter-Day Plays (Imaginarni e Mini Teater) - stagione 2005/06,
 2004 - John Osborne: Look Back in Anger (Municipal Theatre Ljubljana/Mestno gledališče ljubljansko) - stagione 2004/05,
 2004 - David Auburn: Proof (Slovenian National Theatre Celje/Slovensko ljudsko gledališče Celje) - Slovenian premiere - stagione 2003/04,
 1999 - Several authors: Coquettnesses/Spogledljivosti (Student Organisation of University of Ljubljana, Primorski poletni festival e Orson)  - alla 6ª edizione del festival Primorski poletni, Koper 1999.

Art director 
 2006 - Neil LaBute: Bash: Latter-Day Plays (Imaginarni e Mini Teater) - Slovenian premiere - stagione 2005/06,
 2004 - John Osborne: Look Back in Anger (Municipal Theatre Ljubljana/Mestno gledališče ljubljansko) - stagione 2004/05,
 1999 - Several authors: Coquettnesses/Spogledljivosti (Student Organisation of University of Ljubljana, Primorski poletni festival e Orson) al 6º festival Primorski poletni, Koper 1999.

Video 
 2004 - John Osborne: Look Back in Anger (Municipal Theatre Ljubljana/Mestno gledališče ljubljansko) - stagione 2004/05,
 2003 - Witold Gombrowicz: Yvonne, Princess of Burgundy/Ivona, Księżnicka Burgunda (Prešernovo gledališče Kranj) - stagione 2003/04.

Collegamenti esterni